Ньор () — округ () во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта. Департамент округа — Дё-Севр. Супрефектура — Ньор.
Население округа на 2006 год составляло 202 943 человек. Плотность населения составляет 73 чел./км². Площадь округа составляет всего 2792 км².

Демография 

В 2017 году в округе проживало 199 082 человека.

Состав 

С 2015 года количество муниципалитетов в округах менялось каждый год либо из-за кантонального перераспределения в 2014 году, которое привело к корректировке периметров некоторых округов, либо после создания новых муниципалитетов . В январе 2018 периметр округа изменился  и с тех пор он состоит из 121 муниципалитета:
 Айфрес (Aiffres)
 Эгондинье (Aigondigné)
 Аллоинай (Alloinay)
 Амуре (Amuré)
 Arçais
 Asnières-en-Poitou
 Aubigné
 Augé
 Avon
 Azay-le-Brûlé
 Beaussais-Vitré
 Beauvoir-sur-Niort
 Bessines
 Bougon
 Le Bourdet
 La Crèche
 Brieuil-sur-Chizé
 Brioux-sur-Boutonne
 Brûlain
 Caunay
 Celles-sur-Belle
 La Chapelle-Pouilloux
 Chauray
 Chef-Boutonne
 Chenay
 Chérigné
 Cherveux
 Chey
 Chizé
 Clussais-la-Pommeraie
 Coulon
 Couture-d'Argenson
 Échiré
 Ensigné
 Épannes
 Exireuil
 Exoudun
 Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues
 Fontivillié
 Fors
 Les Fosses
 La Foye-Monjault
 François
 Fressines
 Frontenay-Rohan-Rohan
 Germond-Rouvre
 Granzay-Gript
 Juillé
 Juscorps
 Lezay
 Limalonges
 Lorigné
 Loubigné
 Loubillé
 Luché-sur-Brioux
 Lusseray
 Magné
 Mairé-Levescault
 Maisonnay
 Marcillé
 Marigny
 Mauzé-sur-le-Mignon
 Melle
 Melleran
 Messé
 Montalembert
 La Mothe-Saint-Héray
 Nanteuil
 Niort
 Paizay-le-Chapt
 Pamproux
 Périgné
 Pers
 Plaine-d'Argenson
 Pliboux
 Prahecq
 Prailles-La Couarde
 Prin-Deyrançon
 La Rochénard
 Rom
 Romans
 Saint-Coutant
 Sainte-Eanne
 Saint-Gelais
 Saint-Georges-de-Rex
 Saint-Hilaire-la-Palud
 Saint-Maixent-l'École
 Saint-Martin-de-Bernegoue
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent
 Saint-Maxire
 Sainte-Néomaye
 Saint-Rémy
 Saint-Romans-des-Champs
 Saint-Romans-lès-Melle
 Sainte-Soline
 Saint-Symphorien
 Saint-Vincent-la-Châtre
 Saivres
 Salles
 Sansais
 Sauzé-Vaussais
 Sciecq
 Secondigné-sur-Belle
 Séligné
 Sepvret
 Soudan
 Souvigné
 Valdelaume
 Val-du-Mignon
 Vallans
 Vançais
 Le Vanneau-Irleau
 Vanzay
 Vernoux-sur-Boutonne
 Le Vert
 Villefollet
 Villemain
 Villiers-en-Bois
 Villiers-en-Plaine
 Villiers-sur-Chizé
 Vouillé

См. также 
 Список округов Франции
 Список префектур и супрефектур Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики  — округ Ньор 

Округа Франции
Округа департамента Дё-Севр